Torchlight:

 Torchlight — компьютерная игра жанра hack and slash RPG в стилистике стимпанка.
 Torchlight II — компьютерная игра в жанре Action/RPG.